Jens Bing er navnet på flere personer:

 Jens Bing (1681-1751) – dansk-norsk læge
 Jens Bing (1906-1980) – dansk læge, direktør, dr.med.